Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Лубянке
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских (Железнодорожный)
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских (Апатиты)
также:
 Храм Новомучеников и Исповедников Шатурских (Шатура)

См. также 
 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской
 Собор Бутовских новомучеников
 Собор новомучеников и исповедников Радонежских
 Собор новомучеников и исповедников Соловецких